Реньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Реньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду

Прізвище 
Реньє́ () — прізвище.

Відомі носії:
 Анрі де Реньє (; 1864—1936) — французький поет і прозаїк, член Французької академії (1911).
 Жеремі Реньє (,  6.1.1981) — бельгійський актор.
 Наташа Реньє (,  11.4.1974) — бельгійська акторка.
 Яннік Реньє (;  29.3.1975) — бельгійський актор.

Ім'я 
 Реньє І (, ; 1267—1314) — перший з роду Грімальді суверенний правитель (1297-1301) території, зараз відомої як Монако.
 Реньє II (, ) — співправитель-сеньйор Монако в 1352—1357 роках.
 Реньє III (; 1923—2005) — князь Монако з 1949 до 2005 року.
 Реньє де Грааф (, , ) — нідерландський анатом та фізіолог

Французькі прізвища